Стамбульская футбольная лига 1929/1930 () — 26-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 8 ноября 1929 года и закончился 6 июня 1930 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1929/30
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1929 году
Спорт в Турции в 1930 году